Чемпионат Европы по фигурному катанию 1991 года проходил с 22 по 27 января 1991 года в Софии (Болгария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель СССР Виктор Петренко. У женщин победила представительница Франции Сурия Бонали. Среди пар победу одержали представители СССР Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, в танцах чемпионами Европы стали представители СССР Марина Климова и Сергей Пономаренко.

Результаты

Мужчины

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы 

 * WD = Снялись с соревнования

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Софии
1991 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Болгарии в 1991 году
Январь 1991 года
Фигурное катание